Der HC Sierre () ist ein Schweizer Eishockeyclub aus Sierre im Kanton Wallis, der seit der Saison 2019/20 wieder in der zweitklassigen Swiss League spielt. Der Klub trägt seine Heimspiele in der Patinoire artificielle et halle polyvalente de Graben in Sierre aus.

Geschichte 
Der Verein wurde 1933 gegründet und stieg in den Saisons 1967/68, 1984/85 und 1989/90 in die Nationalliga A auf.

Der Höhepunkt der Vereinsgeschichte ist der Schweizer Vizemeistertitel 1973.

Nach dem letzten Aufstieg in die NLA folgte der freie Fall bis in die 1. Liga, der höchsten Amateurspielklasse der Schweiz. Zur Saison 1997/98 folgte allerdings die Rehabilitierung in die Nationalliga B.

Zwischen 2003 und 2011 trug der Verein aufgrund einer Kooperation mit der regionalen Tourismusorganisation den Namenszusatz Anniviers.

Im März 2013 ging der Klub in den Konkurs, zog sich nach der Saison 2013/14 aus der NLB zurück und betreibt seither ausschließlich Amateur- und Nachwuchseishockey.

In der Saison 2014/15 gelang der Aufstieg in die 2. Liga. Nur eine Saison später stieg man in die 1. Liga auf. Zur Saison 2017/18 stiegen sie in die MySports League auf. In der Saison 2018/19 stieg der HC Sierre als Meister der MySports League in die zweitklassige Swiss League auf.

Ehemalige Spieler

Weblinks 

 Website des HC Sierre
 Factsheet auf der Website der Swiss Ice Hockey Federation

Sierre, HC
Hc Sierre
Gegründet 1933